Червоний () — украинская фамилия. Известные носители:
 Червоний, Василий Михайлович (1958—2009) — украинский политический и церковный деятель.
 Червоний, Логвин Данилович (1902—1980) — генерал-майор, Герой Советского Союза.